Oksana Kalasznikowa (gruz. ოქსანა კალაშნიკოვა; ur. 5 września 1990 w Tbilisi) – gruzińska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W zawodach cyklu ITF wygrała pięć turniejów singlowych i dwadzieścia pięć deblowych.

W 2012 roku wygrała deblowe zawody cyklu WTA 125K series w Pune. Razem z Niną Bratczikową pokonały parę Julja Gluszko–Noppawan Lertcheewakarn 6:0, 4:6, 10–8 w finale turnieju.

W sezonie 2013 triumfowała wspólnie z Iryną Buriaczok w rozgrywkach WTA International Series w Baku, pokonując w ostatnim meczu Eleni Daniilidu wraz z Aleksandrą Krunić wynikiem 4:6, 7:6(3), 10–4. We wrześniu tego roku debel zanotował też finał w Ningbo, ulegając Chan Yung-jan i Zhang Shuai 2:6, 1:6.

W 2014 roku razem z Paulą Kanią zanotowała finał zawodów w Stambule. W meczu mistrzowskim para przegrała z Misaki Doi i Eliną Switoliną wynikiem 4:6, 0:6.

W sezonie 2015 Kalasznikowa wspólnie z Demi Schuurs triumfowały w Bukareszcie, w finale wygrywając 6:2, 6:2 z Andreeą Mitu i Patricią Marią Țig.

W zawodach cyklu WTA Tour Gruzinka wygrała pięć turniejów w grze podwójnej z dziewięciu rozegranych finałów. Triumfowała też w dwóch deblowych turniejach cyklu WTA 125 z ośmiu rozegranych finałów.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 9 (5–4)

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 8 (2–6)

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze podwójnej

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Gruzińskie tenisistki
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Tbilisi